Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 757-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
Budakeszi–Budaörs
 757-es busz (2016–2019)megszűnt
Székesfehérvár–Gárdony–Velence–Sukoró–Székesfehérvár
 757-es busz